Silo peut signifier :
 Un silo est un réservoir étanche destiné à stocker des matières en vrac (céréales, poussières, boues) ;
 Silo à missile, installation militaire ;
 En informatique, un silo est un dispositif fournissant ou recevant de l'information. Un silo peut être soit un périphérique soit un fichier (source : Norme AFNOR sur le LSE) ;
 , modèle de déploiement d'application informatique, en référence au terme militaire ;
 Silo, logiciel conçu pour modéliser en subdivision de surface ;
 Silo, genre d'insectes de la famille des Goeridae ;
 Le Silo, salle de spectacles de la ville de Marseille ;
 Silo, roman de Hugh Howey paru en 2011.
 L'acronyme du Salon international du livre océanien qui se tient chaque année en Nouvelle-Calédonie.

Personnes 
 Silo, prénom masculin espagnol ;
 Susan Silo, actrice américaine ;
 Silo des Asturies (?-783), roi des Asturies ;
 Quintus Pompaedius Silo (? - 88 av. J. Chr.), chef de guerre des Italiotes rebelles lors de la guerre sociale.
 Talal Silo (également orthographié Telal Silo ou Talal Sallou, né en 1965), ancien colonel des forces syriennes.
 Silo, nom de plume de l'écrivain argentin Mario Rodríguez Cobos (1938-2010) ;
 Silo, nom de scène de l'artiste malgache Silo Andrianandraina.

Toponymie

Silo, une localité du département du Logone-et-Chari, dans la Région de l'Extrême-Nord,

Šilo, une île.
 Šilo, une localité située dans l'île de Krk et dans la municipalité de Dobrinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Abbaye de Silos, une abbaye médiévale.

États-Unis 
 Silo, village situé en Oklahoma.

Silo, lieu biblique.

Prénom masculin
Prénom espagnol